Liga I 2010/2011 var den nittiotredje säsongen av Liga I, Rumäniens högsta division av fotboll. Säsongen startade den 23 juli 2010 och slutade den 21 maj 2011. Mellan den 11 december 2010 och den 18 februari 2011 spelades inga matcher på grund av ett vinteruppehåll, detta förekommer varje säsong av Liga I. Totalt deltog 18 lag i ligan och FC Oțelul Galați vann ligan med 4 poäng före tvåan FC Timişoara.

FC Timişoara och ACF Gloria 1922 Bistriţa fick inte någon licens för säsongen 2011/2012 och vart därför degraderade till Liga II. Sportul Studențesc som kom sist i ligan var det enda laget av de övriga som egentligen skulle degraderas på grund av ligaresultaten som hade licens. Därför fick de vara kvar i ligan till näsa säsong.

Tabell

Referenser

Källor 

Fotbollssäsongen 2010/2011
2010 i Rumänien
2011 i Rumänien
Säsonger av Liga I